Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории графства Кент.

Кент —  неметропольное графство, расположенное в Юго-Восточной Англии. На территории графства было выделено 98 участков особого научного значения: 67 из них представляют особый биологический интерес, 21 — геологический интерес, 10 — оба одновременно.

Участки особого научного значения призваны сохранить дикую природу и геологическое наследие государства. Всего на территории Англии насчитывается более чем 4000 УОНЗ, охватывающих около 8 % территории страны. Все участки попадают под действие . За присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 
Легенда
 БИ — участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — дата присвоения статуса.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии